A Modern Don Juan – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Modern Don Juan – film del 1914 diretto da Dalton Somers